Peter Hirsch, född 6 mars 1979 i Köpenhamn, är en dansk före detta professionell ishockeymålvakt. Han spelade bland annat för MODO Hockey och Timrå IK i Elitserien.

Hirsch avslutade sin karriär den 1 mars 2014, efter att hans Rungsted tagit emot Herlev på hemmaplan.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Danska ishockeymålvakter
Födda 1979
Män
Levande personer
Målvakter i Modo Hockey
Målvakter i Timrå IK
Målvakter i IF Troja-Ljungby
Målvakter i Malmö Redhawks
Målvakter i Leksands IF
Målvakter i IK Oskarshamn
Danska idrottare under 1900-talet
Danska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Köpenhamn
Spelare i Bakersfield Condors (1998–2015)